МГТ — многозначная аббревиатура:
 Мосгортранс;
 Московский губернский театр.